Abia – postać w mitologii greckiej
 Abia – stan w Nigerii
 Język abia – język z grupy nowogwinejskiej rodziny języków indopacyficznych